

Рашув — село в гміні Тшебниця Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Рашув — село в гміні Каменна Ґура Каменноґурського повіту Нижньосілезького воєводства